Rhabdocoma är ett släkte av rundmaskar. Rhabdocoma ingår i familjen Trefusiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Rhabdocoma